Turén peut désigner :

Toponymes

Turén : l'une des quatorze municipalités de l'État de Portuguesa ;
 Capitale Turén : l'une des quatre divisions territoriales et statistiques de la municipalité de Turén dans l'État de Portuguesa.

Homonymie de toponyme